Филип Џон Невил (; 21. јануар 1977) бивши је енглески фудбалер и тренутни тренер клуба Интер Мајами.

Клупска каријера 
Заједно са братом Гаријем је поникао у омладниској школи Манчестер јунајтеда за који је дебитовао у градском дербију против Манчестер Ситија 1995. године. Након проведених непуних 11 сезона са Манчестером освојио је шест пута Премијер лигу и три пута ФА куп.

Дана 4. августа 2005. године је потписао уговор са Евертоном. Пошто се показао као добар вођа екипе, почетком 2007. године је постао капитен Евертона. У клубу се задржао до 2013. године када је завршио каријеру.

Репрезентативна каријера 
Након одиграних неколико утакмица за омладинске селекције Енглеске од 1992. до 1996. године, дебитовао је за сениорску репрезентацију против Кине 23. маја 1996. године. Играо је на три Европска првенства и укупно одиграо 59 утакмица за национални тим.

Тренерска каријера 
Невил је сувласник клуба Салфорд Сити са неколико својих бивших саиграча из Манчестер јунајтеда.

Дана 23. јануара 2018. године објављено је да је Невил нови селектор женске фудбалске репрезентације Енглеске. На Светском првенству 2019. његова екипа је освојила 4. место.

Дана 18. јануара 2021. постао је тренер клуба Интер Мајами.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси

Као играч 
Манчестер јунајтед
 Премијер лига: 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03.
 ФА куп: 1995/96, 1998/99, 2003/04.
 ФА Комјунити шилд: 1996, 1997, 2003.
 УЕФА Лига шампиона: 1998/99.
 Интерконтинентални куп: 1999.

Извори

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1977.
Енглески фудбалери
Енглески фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалски универзалци
Фудбалери Манчестер јунајтеда
Фудбалери Евертона
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 1996.
Фудбалери на Европском првенству 2000.
Фудбалери на Европском првенству 2004.
Енглески фудбалски тренери
Селектори женске фудбалске репрезентације Енглеске